A44 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Altschwendt
 A44 – negli scacchi, codice ECO di una parte della difesa vecchia Benoni
 A44 – autostrada tedesca